Juan I, duque de Borgoña, (Dijon, -Montereau, ), llamado Juan Sin Miedo (francés: Jean sans Peur), hijo primogénito y sucesor del duque Felipe el Atrevido.

Orígenes 
Descendiente de la dinastía Valois, Juan se destacó desde muy joven en diferentes combates, lo que le ganó el apelativo de «Sin Miedo». Su coraje en la lucha se hizo patente en la batalla de Nicópolis (1396) contra los turcos.

Aunque hombre desconocido, ya que había vivido hasta el momento en su feudo de Nevers, de una escasa pensión otorgada por su padre, o en condición de lugarteniente de su padre en Borgoña, Juan I heredó el poderoso ducado borgoñón tras la muerte de Felipe el Atrevido en abril de 1404.

Matrimonio e hijos 
Juan Sin Miedo casó con Margarita de Baviera, con quien tuvo los siguientes hijos:
 Margarita, condesa de Gien y Montargis (1393-2 de febrero de 1441, París), casó el 30 de agosto de 1404 con Luis, delfín de Francia, más tarde, el 10 de octubre de 1422, con Arturo de Richemont, condestable de Francia, el futuro duque de Bretaña.
 Catalina (m. 1414, Gante).
 María (1394-30 de octubre de 1463, Monterberg bei Kalkar), condesa y luego duquesa de Cléveris por su matrimonio con Adolfo, duque de Clèves.
 Felipe el Bueno, su sucesor (1396-1467).
 Isabel (m. 18 de septiembre de 1412), que casó en Arras el 22 de julio de 1406 con Olivier de Châtillon-Blois, conde de Penthièvre y Périgord.
 Juana (n. 1399, Bouvres), m. joven.
 Ana (1404-14 de noviembre de 1432, París), casó con Juan, duque de Bedford.
 Inés (1407-1 de diciembre de 1476, Château de Moulins), que casó con Carlos I, duque de Borbón.

Juan también tuvo varios hijos ilegítimos, incluyendo a Juan de Borgoña, obispo de Cambrai, con su amante Inés de Croy, hija de Juan I de Croÿ.

Con su amante, Margarita de Borsele, tuvieron los siguientes hijos:

Guy de Borgoña, señor de Kruybeke (muerto en el asedio de Calais en 1436), se casó con Juana, hija ilegítima de Alberto I, duque de Baviera.
Antonio de Borgoña.
Philippotte de Borgoña, dama de Joncy, esposa de Antoine de Rochebaron, señor de Berzé.

Guerra civil entre borgoñones y armagnacs 

La renovación (en 1413-1414) de los conflictos enmarcados en la guerra de los Cien Años encontró a Francia desorganizada y dividida. Se enfrentaban, por un lado, los de Borgoña, encabezados por Juan, que representaban al pueblo llano parisino, a los gremios y a los artesanos. Por el otro, el bando de Armañac, al que apoyaba el hermano del Rey, el duque Luis de Orleans, orientado a proteger los privilegios de la nobleza y las clases dirigentes.

Juan Sin Miedo ordenó el asesinato de Luis de Orleans a los pocos días de haberse reconciliado, en noviembre de 1407 (hecho que reconoció públicamente y del que pudo jactarse con impunidad), con lo que las luchas entre armagnacs y borgoñones se recrudecieron. Sin embargo, privado de su líder y de influencia directa sobre el Rey, el partido armagnac decayó, y la posición del duque de Borgoña se fortaleció y engrandeció, tomando las riendas del gobierno. Finalmente, en 1413, Carlos, el nuevo duque de Orleans, hijo del asesinado, y del triunfante partido armagnac tomó el control de París y de la persona del Rey, y Juan Sin Miedo se vio obligado a huir de París (donde no pondría pie por espacio de cinco años) y refugiarse en sus estados. Los rencores y el odio abiertos condujeron a un disenso interno entre los líderes políticos y militares franceses que fueron una de las causas más importantes de la estrepitosa derrota en la batalla de Agincourt (octubre de 1415).

Juan en Agincourt 
Para elegir a los comandantes que conducirían al ejército, los franceses se vieron en un grave problema: el rey estaba enfermo, su hijo el delfín Luis no era militar, y los dos comandantes propuestos (d´Albret y Juan le Maingre de Boucicault), soldados profesionales no eran aceptados por los nobles. El inconveniente fue que, por un lado, d´Albret, aunque noble, era de baja condición (sobre todo desde que la facción borgoñona había tomado el control). Por otro lado, Boucicault era de origen plebeyo, aunque había sido nombrado caballero con 16 años, por su valor en batalla. Por este motivo, los consejeros del rey Carlos VI cometieron entonces un gravísimo error: entregaron el mando del ejército a d´Albret y Boucicault, pero dejaron sus decisiones sometidas a la aprobación de un triunvirato de duques que tenían poder de modificarlas, cambiarlas e incluso vetarlas...

Los triunviros eran el duque de Alençon (un militar débil e incompetente), Juan Sin Miedo y Carlos de Orleans. Como es lógico suponer, la convivencia de Carlos de Orleans con el asesino de su padre imposibilitó la unidad y el consenso en el alto mando francés jamás existieron y esto llevó a sus fuerzas a la debacle.

Tras la batalla, el final 

Luego de Agincourt (en la que murieron dos de sus hermanos), Juan Sin Miedo comprendió que su única posibilidad de prevalecer sobre sus enemigos de Armagnac era acercarse al ejército vencedor en la persona del rey Enrique V de Inglaterra. Comenzó así una época de alianzas y negociaciones que liberó el camino para que Juan entrara victorioso en París (1418). 

El delfín Carlos (Luis había muerto), futuro Carlos VII, encabezaba el bando Armagnac; Juan intentó reunirse con él para discutir una tregua interna en 1419. La reunión, celebrada en el puente de Montereau, terminó de forma trágica. Mientras el Delfín y Juan charlaban, el Vizconde de Narbona y Tanneguy du Chatel se refirieron a Juan de forma insultante, Juan expresó su desconcierto ante el hecho de que el Delfín se rodeara de hombres tan vulgares y estos dos, alegando que debían vengar esa afrenta, asesinaron a Juan Sin Miedo sin que Carlos hiciese nada por evitarlo. 

Este asesinato tuvo consecuencias terribles. El hijo de Juan, Felipe el Bueno, juró vengar la muerte de su padre y para esto propuso a los ingleses una alianza que fue firmada tras largas negociaciones. La Guerra de los Cien Años entraba en su última fase.

Cuando 100 años más tarde Francisco I visitó Dijon un fraile le mostró el cráneo agujereado de Juan Sin Miedo y le dijo: Sire, este es el agujero por el que los ingleses entraron en Francia.

Su tumba 
Como su padre Felipe el Atrevido, Juan Sin Miedo fue enterrado en la Cartuja de Champmol. Felipe el Bueno, hijo y heredero de Juan Sin Miedo, se compromete a hacer ejecutar para él una tumba monumental, digna de su rango de príncipe, sobre el modelo de la de Felipe el Atrevido. El encargo fue dado a Claus de Werve, entonces escultor oficial de los duques de Borgoña, que había completado la tumba de Felipe el Bueno. El sitio se prolongó y, a la muerte de Claus de Werve en 1439, pasó a manos de su sucesor Jean de la Huerta. Fue completado por un tercer escultor, Antoine Le Moiturier.

La tumba de Juan Sin Miedo está copiada de la de su padre. Se trata, por tanto, de una figura yacente sobre una losa negra, con una procesión de dolientes de alabastro debajo (monaguillos, clérigos, familiares, oficiales y personal doméstico envueltos en mantos de luto) bajo arcadas formadas por dobles tramos alternados y hornacinas triangulares. Juan Sin Miedo comparte su tumba con su esposa, Margarita de Baviera. Dos ángeles sostienen el yelmo del duque, dos ángeles escuderos están a la cabeza de su esposa mientras que dos leones yacen a sus pies. La calidad es comparable a la de Felipe el Temerario, muchas de las plañideras son incluso copias exactas de las plañideras de la tumba de Felipe, pero más tarde, durante el montaje de las tumbas, los dolientes se han mezclado, lo que dificulta cualquier comparación estilística. Trasladada a Saint-Bénigne en 1792, la tumba se encuentra hoy, como la de |Felipe el Atrevido, presentada en el Museo de Bellas Artes de Dijon. En 2012-2013, sus plañideras fueron cedidas a prestigiosos museos donde se presentaron de forma independiente, como el Museo de Cluny de París.

Véase también 
 Guerra de los Cien Años
 Agincourt
 Carlos d'Albret
 Boucicault
 Juan I de Valois
 Carlos I de Orleans

Referencias 

 Dunan, Marcel; Mosca, Roberto; et. al (dir): Historia Universal, Tº II, Noguer, Rizzolli, Larousse. Ed. Cast.: ANESA, Barcelona, 1974. ISBN 84-279-6646-6.

Enlaces externos 

Nacidos en Dijon
Casa Condal Palatina de Borgoña
Duques de Borgoña del siglo XV de la casa de Valois
Condes de Flandes
Condes de Borgoña
Condes de Artois
Militares de la guerra de los Cien Años
Asesinatos en Francia
Políticos asesinados
Participantes cristianos en la Cruzada de Nicópolis
Nobles de Francia del siglo XIV